Флаг Малышевского городского округа — официальный символ муниципального образования «Малышевский городской округ» Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 24 января 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3769.

Описание 
«Синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого помещено изображение белой восьмилучевой звезды с зелёными расходящимися ромбами на её фоне, занимающее по вертикали 2/3 от ширины полотнища. Оборотная сторона аналогична лицевой».

Обоснование символики 
Белая восьмилучевая звезда с зелёными расходящимися ромбами указывает на добычу и обработку изумрудов в прошлом и настоящем.

Синий цвет полотнища символизирует мирный труд и спокойствие.

Примечания 

Малышева
Малышевский городской округ